Bobrówko ist ein polnischer Ortsname:
 Bobrówko (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Bubrowko, 1938 bis 1945 Biebern (Ostpr.), Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Bobrówko (Strzelce Krajeńskie), Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Breitenstein, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg
 Bobrówko (Torzym), Ort im Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Biberteich, Kreis Weststernberg, Brandenburg

Siehe auch:
 Bobrowo